Böttenbach ist ein Gewässername:

 Großer Böttenbach, rechter Zufluss der Urft in der Urfttalsperre nach Malsbenden, Stadtteil Gemünd, Schleiden, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Kleiner Böttenbach, linker Zufluss des Großen Böttenbachs nahe Malsbenden, Stadtteil Gemünd, Schleiden, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Bottenbach